Ти́щенское — село в Изобильненском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

География 
Село расположено на правом берегу реки Егорлык, в 8 км северо-западнее районного центра — города Изобильный (11 км по дороге). На противоположном берегу реки — станица Баклановская.

Расстояние до краевого центра: 52 км.

История 
Село основано в 28 августа 1872 года, относилось к Ставропольской губернии.

Во время наводнения в мае 2014 года в селе подтопило 40 домов.

До мая 2017 года образовывало сельское поселение село Тищенское как его единственный населённый пункт в составе Изобильненского муниципального района, преобразованного путём объединения всех упразднённых поселений в Изобильненский городской округ.

Население 

Национальный состав

По итогам переписи населения 2010 года в селе Тищенском проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
В селе имеются детский сад № 30, средняя общеобразовательная школа № 8, филиал Изобильненской музыкальной школы, Тищенский сельский Дом культуры, библиотека № 5, Центр временного размещения вынужденных переселенцев, Изобильненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, врачебная амбулатория.

Уличная сеть насчитывает 18 улиц и 5 переулков. Между переулком Толстого и улицей Мира расположено общественное открытое кладбище площадью 45 100 м².

Транспорт 
Из Тищенской автостанции регулярно ходят автобусы по маршруту «Тищенское — Изобильный» и «Изобильный — Тищенское», «Тищенское — Ставрополь» и «Ставрополь — Тищенское».

Экономика 
Находящиеся на территории села предприятия специализируются на рыбоводстве и растениеводстве. Наиболее значимыми из них являются ОАО «Тищенское» (образовано 1 июня 1966 года как совхоз Тищенский"), СПК «Ставропольский» (образован 20 февраля	1978 года как рыбосовхоз «Ставропольский», ООО «Агросахар».

Религия 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы

Памятники 
 Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1966 года.
 Памятник Герою Советского Союза А. В. Грязнову (скульптор Н. Ф. Санжаров).
 Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор Н. Ф. Санжаров).

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые муниципальные образования Изобильненского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Изобильненского района